Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2004-2005 è stato il quattordicesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della regione Toscana.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

 Play-off: Lunigiana-Camaiore 2-1, 0-3; Rosignano Sei Rose-Esperia Viareggio 0-0, 2-2; Finali: Esperia Viareggio-Camaiore 3-2, 1-1.
 Play-out: Marina La Portuale-Unione '98 0-0, 0-1; Castelfranco S.R.-Uzzanese 1-0, 1-1.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

 Play-off: Colligiana-Figline 1-0, 2-2; Montalcino-San Donato 0-1, 3-0; Finali: Colligiana-Montalcino 1-2, 2-1.
 Play-out: Fiesolecaldine-Monteriggioni 0-0, 0-2; Impavida Vernio-Cavriglia 1-0, 1-1.

Bibliografia 
 ANNOGOL 2006 di Carlo Fontanelli - GEO Edizioni

Toscana